Ross — тринадцатый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1983 году на лейбле RCA Records в США, в Европе за выпуск был ответственен Capitol Records. Продюсерами записи стали Гэри Кац, Дайана Росс и Рей Паркер. Альбом получил смешанные отзывы критиков, продажи альбома в США превысили отметку в 250 000 копий.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы RCA Records